

Toponyme 
Morane, un atoll de Polynésie française.

Patronymes 
 Robert et Léon Morane (1886-1968) (1885-1918), pionniers français de l'aéronautique.
 Paul Morane (1901-1975), homme politique français.
 Jacqueline Morane (1915-1972), actrice française.
 Francis Morane (1940-2002), metteur en scène français.
 Ivan Morane (1956-), metteur en scène de théâtre et d'opéra et comédien français.
 , personnage de fiction.

Voir aussi
 Morane-Saulnier